Jastrebovo (Roese) - dorp in Bulgarije
 Jastrebovo (Stara Zagora) - dorp in Bulgarije